Nico Toff, avstrijski hokejist, * 1. december 1988, Celovec, Avstrija. 

Trenutno igra na položaju na napadalca za VSV EC v Avstrijski hokejski ligi.

Kariera
Toff je kariero začel v mladinski selekciji moštva VSV EC. V članski kategoriji je debitiral leta 2005. Do danes je zbral preko 100 tekem za VSV v najvišji avstrijski ligi. 

Toff je dvakrat zastopal državno reprezentanco na Svetovnem U18 prvenstvu in dvakrat na Svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 04/05
|
| 23
| 8
| 8
| 16
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 05/06
|
| 22
| 10
| 15
| 25
| 
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +3
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 41
| 1
| 3
| 4
| -3
| 14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 06/07
|
| 23
| 19
| 20
| 39
| 
| 67
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 30
| 0
| 1
| 1
| -6
| 8
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 07/08
|
| 11
| 12
| 15
| 27
| 
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 9
| 10
| +4
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 52
| 4
| 7
| 11
| 0
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 224
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Dosežki 
 Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2006
 Avstrijski mladinski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2007, 2008
 Najboljši podajalec na Svetovnem mladinskem prvenstvu 2008

Viri

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti VSV EC